bosbeslijnbladroller
 grauwe lijnbladroller
 kalklijnbladroller
 oranjegele lijnbladroller
 roestlijnbladroller
 roodbruine lijnbladroller
 roze lijnbladroller
 smallijnbladroller
 tweepuntige lijnbladroller
 vosrode lijnbladroller
 witte lijnbladroller